Martinius är ett släkte av skalbaggar. Martinius ingår i familjen lerstrandbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lerstrandbaggar
Martinius